Katsberg (Frans:Monts des Cats), een getuigenheuvel in het West-Vlaams Heuvelland, in Frans-Vlaanderen
 Mont des Cats (bier), een Frans trappistenbier van hoge gisting
 Mont des Cats (kaas), een Franse kaas, die goed te vergelijken is met de Port Salut